В сезоне 2019/2020 Высшего Дивизиона ИзХЛ играло 12 команд.
Игры проводились в двух дворцах спорта Канада-Центр Метула и Айс Пикс Холон.
In the 2019/2020 season of the Top Division, 12 teams played. The games were held in two sports palaces Canada Center Metula and Ice Peaks Holon.

 В таблицах представлены хоккеисты, сыгравшие минимум один матч.
 In the tables show the players that have played at least one match.

Ришон Дэвилз Rishon Devils 
 Верно на 23 ноября 2020

ХК Бат-Ям Chief 
 Верно на 23 ноября 2020

Маккаби Цеирей Метула CIHS 
Верно на 28 ноября 2020

Хоукс Хайфа Hawks Haifa 
Верно на 27 ноября 2020

Ниндзяс Холон Ninjas Holon 

Верно на 28 ноября 2020

Ниндзяс Бат-Ям Ninjas Bat Yam 
Верно на 28 ноября 2020

Петах-Тиква Уингс Petah Tikva Wings 

Верно на 28 ноября 2020

ХК Метула HC Metulla 

Верно на 29 ноября 2020

ХК Беэр-Шева HC Beer Sheva 
 Верно на 29 ноября 2020 года

Легион Ришон Legion Rishon 
Верно на 30.11.2020

Уайт Беэрз White Bears Tel Mond 
In work

Сильвер Фокс Silver Fox Yehud 
IN WORK

Примечания 

Израильская хоккейная лига